Ez a lista a magyar nyelven kiadott Star Wars-képregények listája. Az összes cím kronologikus sorrendbe van rendezve. 1977–1987 között a Marvel Comics adott ki először Star Wars képregényeket. Ebben az időszakban jelent meg 1978-ban a Pendulum Press Contemporary Motivators oktatási sorozata keretében Linda A. Cadrain és Charles Nicholas az Új reménynek 31 oldalas laza adaptációja. 1979 és 1984 között a Los Angeles Times Syndicate és a Watertown Daily Times újságok folytatásos Star Wars-képregény történeteket közöltek, hogy így növeljék a lapszámot. Ezeket később képregényfüzet és gyűjteményes képregényformátumban újra kiadta a Dark Horse Comics és a Marvel Comics.

Magyarországon először Star Wars képregény a legendás szerzőpáros Cs. Horváth Tibornak és Fazekas Attilának köszönhetően jelent meg 1982-ben, majd 2012-ben és 2013-ban, amik a mozifilmek (Csillagok háborúja, A Birodalom visszavág, A Jedi visszatér) képregény adaptációja volt. 1987-ben a Csillagok háborúja 10. évfordulójának megünneplése alkalmából a Blackthorne Publishing kiadó új képregénysorozatot hozott létre a Star Wars 3-D-t, aminek csak három száma jelent meg. A Dark Horse Comics 1991–2014 között birtokolta az engedélyt, hogy kizárólag ők adjanak ki Star Wars-képregényeket. Magyar nyelven a Semic Interpint kiadó 1997–2011 között és a Szukits Könyvkiadó 2012–2013 között adott ki. 

2015-től viszont újra a Marvel Comics joga a Star Wars-képregények kiadása, miután a Disney megvásárolta a Lucasfilmet. Ennek köszönhetően új kánon rendszert fogadott el a Lucasfilm Story Group, aminek értelmében zárójelbe raktak minden olyan képregényt vagy könyvet, ami 2014. április 25. előtt jelent meg és legendáknak minősítették őket. A képregények közül, ennek ellenére mégis egy minisorozat megmaradhatott a kánon részének Darth Maul: Dathomir fia történet. 2017-től az IDW Publishing adja ki a Star Wars Adventures sorozatot és a filmek junior adaptációit. Magyar nyelven 2017 óta a Szukits Könyvkiadó gondozásában jelennek meg a Marvel Comics képregények.

Megjegyzések: (Y. e.) és (Y. u.) rövidítések a „yavini csata előtti” és „utáni” időszakot jelentik. Kánon címszó alatt a hivatalosan elismert történetek vannak. Legendák címszó alatt a nem hivatalosnak minősült történetek vannak. A hivatalosan és nem hivatalosan megjelent magyar nyelvű kiadványok ki vannak emelve. A magyar nyelvű kiadványok mellett megtalálható, hogy melyik eredeti számban jelentek meg.

Kánon

Y. e. 247-232

Set for Life by Charles Soule (The High Republic Adventures Annual 2021)

Y. e. 233

First Mission by Justina Ireland (The High Republic Adventures Annual 2021)

Y. e. 232

Cavan Scott: Félelem nélkül (A Köztársaság fénykora #1-5)

Tales of Villainy: The Gaze Electric by Daniel Jose Older
The High Republic Adventures by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #1)
Bralanack City Smackdown by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #2)
Starlight by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #3)
The Mountain by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #4)
Showdown on the Junk Moon by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #5)

Y. e. 231

The High Republic: The Monster of Temple Peak by Cavan Scott
The High Republic: The Edge of Balance Volume 1 by Shima Shinya & Justina Ireland 
Cavan Scott: A Drengir szíve (A Köztársaság fénykora #6-8)

Mission to Bilbousa by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #6-7)
The High Republic Adventures Free Comic Book Day 2021 by Daniel Jose Older
Daniel José Older: A Köztársaság fénykora: Árnyak nyomában

Deck the Halls by Justina Ireland (Life Day #1)
Back Together and Away Again by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #8-10)
The High Republic: The Edge of Balance Volume 2 by Shima Shinya & Justina Ireland
Cavan Scott: A Nihil árnyéka (A Köztársaság fénykora #9-10)

Cavan Scott: Jedik - Egy korszak vége (A Köztársaság fénykora #11-15)

The High Republic Adventures: Galactic Bake-Off Spectacular by Daniel Jose Older & Vita Ayala
The Great Jedi Rumble Race by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #11)
The Haul by Cavan Scott (The High Republic Adventures Annual 2021)
Tales of Villainy: A Very Nihil Interlude by Justina Ireland (Star Wars Adventures #14)
Crash and the Crew Do What They Do by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures Annual 2021)

Y. e. 230

No Stone Unturned by Claudia Gray (The High Republic Adventures Annual 2021)
Let Go by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #12)
For Light and Life by Daniel Jose Older (The High Republic Adventures #13)
The High Republic: Eye of the Storm by Daniel Jose Older

Y. e. 44-32

Life Day by Michael Moreci (Star Wars Adventures #3-4)

Y. e. 40

Matthew Rosenberg: Sötét templom (Jedi: A bukott rend)

Y. e. 33
Jody Houser: Qui-Gon Jinn: Egyensúly (A Köztársaság kora 1)

Baljós Árnyak

Y. e. 32 – Y. e. 19
Star Wars: The Prequel Trilogy: A Graphic Novel by Alessandro Ferrari

Y. e. 32
Cullen Bunn: Darth Maul

Jody Houser: Darth Maul: Hamvak (A Köztársaság kora 1)

Jody Houser: A fegyver (A Köztársaság kora különszám 1)

Chris Eliopoulos – Jordie Bellaire: Kutaszdroid probléma (Star Wars: Droids Unplugged 1)

Raiders of the Lost Gundark by Delilah S. Dawson (Star Wars Adventures #18)
Jody Houser: Obi Wan Kenobi: Küldetés (A Köztársaság kora 1)

Y. e. 29
Charles Soule: Obi-Wan & Anakin

Jody Houser: Dooku báró: Az ár (A Köztársaság kora 1)

Jody Houser: Jango Fett: Kiképzés (A Köztársaság kora 1)

A Klónok támadása

Y. e. 22

Battle Tales by Michael Moreci (Star Wars Adventures: The Clone Wars #1-5)
Matt Owens: Mace Windu: A Köztársaság védelmezője

Jody Houser: Anakin Skywalker: Az áldozat (A Köztársaság kora 1)

Jody Houser: 501 plusz egy (A Köztársaság kora különszám 1)

Jody Houser: Grievous tábornok: Égj! (A Köztársaság kora 1)

Y. e. 21
Intermission by Elsa Charretier & Pierrick Colinet (Star Wars Adventures #12-13)
The Incident by Katie Cook (Star Wars Adventures #5-6)
Ahsoka & Padmé by Beth Revis (Forces of Destiny #4)

Y. e. 20
Roger Roger by Cavan Scott (Star Wars Adventures #19)
Hide and Sneek by Cavan Scott (Star Wars Adventures #20)

A Sith-ek bosszúja

Y. e. 19

Tales of Villainy: The Hostage by Shane McCarthy (Star Wars Adventures #3)
Jody Houser: Nővérek (A Köztársaság kora különszám 1)

Jeremy Barlow: Darth Maul: Dathomir fia

Jody Houser: Padmé Amidala: A híd (A Köztársaság kora 1)

Charles Soule: A kiválasztott (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 1-6)

Charles Soule: A haldokló fény (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 7-10)

Charles Soule: Az ötök szabálya (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 11-12)

Simon Spurrier: A hosszú játszma (A felkelés kora különszám 1)

Y. e. 18
Charles Soule: Lángoló tengerek (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 13-17)

Chuck Wendig: Darth Vader 2. éves különszám

Chris Eliopoulos & Jordie Bellaire: Jótett helyébe... (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 1)

So Much More by Pierrick Colinet (Star Wars Adventures Annual 2019)
Greg Pak: Darth Vader: Szó szerint (A felkelés kora 1)

Charles Soule: Rossz talaj (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 18)

Charles Soule: Vader erődje (Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura 19-25)

Trouble Again by John Barber (Star Wars Adventures #9)
Tales of Villainy: Credits by Jordan Clark (Star Wars Adventures #4)
Tales of Villainy: Short Goodbye by Casey Gilly (Star Wars Adventures #5)
Gerry Duggan: Beckett
 

Y. e. 13-10
Robbie Thompson: Han Solo: A birodalmi kadét

Solo: A Star Wars Story by Robbie Thompson

Y. e. 11-2
Jody Houser: Thrawn #1-6

Y. e. 11 – Y. u. 5
Lost Stars by Komiyama Yuusaku

Y. e. 10
Lando: Double or Nothing by Rodney Barnes
Chewie's Day Off by John Barber (Star Wars Adventures #14)
Greg Pak: Jabba a Hutt: Hatalmas Jabba (A felkelés kora 1)

Y. e. 9
Hunted vs Hunted by Cavan Scott (Star Wars Adventures Free Comic Book Day 2018)
Powered Down by Cavan Scott (Star Wars Adventures #10-11)

Y. e. 5
Martin Fisher: Ring Race - Verseny az arénában (Rebels Magazine #1)

Martin Fisher: Türelmet tanulni (Rebels Magazine #2)

Martin Fisher: A Jedi imitátor (Rebels Magazine #3)

Kallus' Hunt by Martin Fisher (Rebels Magazine #4)
Eyes on the Prize by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #6)

Y. e. 4
Greg Weisman: Az utolsó padawan (Kanan 1-6)

Greg Weisman: Az első vér (Kanan 7-12)

Return of the Slavers by Martin Fisher (Rebels Magazine #5)
Sabotaged Supplies by Martin Fisher (Rebels Magazine #7)
Ezra's Vision by Martin Fisher (Rebels Magazine #8)
Becoming Hunted by Martin Fisher (Rebels Magazine #10)
Assessment by Martin Fisher (Rebels Magazine #11)
Senate Perspective by Martin Fisher (Rebels Magazine #9)
Ocean Rescue by Martin Fisher (Rebels Magazine #12)
Puffer Problems by Martin Fisher (Rebels Magazine #21)
Secrets of Sienar by Martin Fisher (Rebels Magazine #13)
No Sympathy by Martin Fisher (Rebels Magazine #14)
Too Late to Change by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #25)
Always Bet on Chop by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #23)
A Day's Duty by Martin Fisher (Rebels Magazine #15)
Tom Taylor: Maz gazfickói (Az ellenállás kora különszám 1)

Y. e. 3
Leia Organa: Ordeal of the Princess by Haruici
Ice Breaking by Martin Fisher (Rebels Magazine #16)
Vulnerable Areas by Martin Fisher (Rebels Magazine #17)
The Size of the Fight by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #26)
Academy Cadets by Martin Fisher (Rebels Magazine #18)
Escaping the Scrap Pile by Martin Fisher (Rebels Magazine #19)
The Ballad of 264 by Martin Fisher (Rebels Magazine #26)
Off the Rails by Martin Fisher (Rebels Magazine #27)
A Time to Survive by Martin Fisher (Rebels Magazine #28)
The Wrong Crowd by Martin Fisher (Rebels Magazine #29)
The Gangsters of Galzez by Martin Fisher (Rebels Magazine #20)
Hera by Devin Grayson (Force of Destiny #3)
The Second Chance by Martin Fisher (Rebels Magazine #24)
The Thune Cargo by Martin Fisher (Rebels Magazine #22)
The Line of Duty by Martin Fisher (Rebels Magazine #30)

Y. e. 2
Rogue One – Cassian & K2SO Special by Duane Swierczynski
Endangered by Sholly Fisch & Otis Frampton (Star Wars Adventures #7-8)
Sons of the Sky by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #31)
A Trooper's Worth by Alec Worley (Rebels Magazine #37)
Divide and Conquer by Alec Worley (Rebels Animation Magazine #2)
To Thy Metal Heart Be True by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #32)
Final Round by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #33)
A Youth Unpromising by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #34)
Fifth and Final by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #35)
Never Far Behind by Jeremy Barlow (Rebels Magazine #36)
Jason Aaron & Dash Aaron: A homok ajándékai (Star Wars 37)

The Right Wrong Turn by Delilah S. Dawson (Star Wars Adventures #25)
Dennis Hallum: Vader – Sötét látomások

Red Four by Charles Soule (Marvel Comics 1000)

Jon Adams: Lopott bátorság (A felkelés kora különszám 1)

Greg Pak: Boba Fett: A vadász szíve (A felkelés kora 1)

A Rebel Bounty by Nick Brokenshire(Star Wars Adventures Annual 2020)

Y. e. 1
Crossing the Line by Alec Worley (Rebels Magazine #37)

Új Remény

Y. cs. 0
Jody Houser: Zsivány Egyes

Greg Pak: Tarkin Nagymoff: Agyag és karom (A felkelés kora 1)

Y. cs. 0 – Y. u. 4
Star Wars: The Original Trilogy: A Graphic Novel by Alessandro Ferrari

Y. cs. 0
Mark Waid: Leia hercegnő

Charles Soule: Lando

Gerry Duggan: Csubakka

Smuggler's Run by Alec Worley
Greg Pak: Han Solo: Menekülés a felkeléstől (A felkelés kora 1)

The Trouble at Tibrin by Landry Q. Walker (Star Wars Adventures #4-5)
Mind Your Manners by John Jackson Miller (Star Wars Adventures Annual 2018)
The Lost Eggs of Livorno by Cavan Scott (Star Wars Adventures Annual 2018)
G. Willow Wilson: A híd (Az ellenállás kora különszám 1)

The Weapon of a Jedi by Alec Worley
The Haunting of the Ghost by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle #1)
Count Dooku: Prince of Darkness by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle #2)
The Briar Witch by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle #3)
Droid Hunters by Cavan Scott (Star Wars Adventures Free Comic Book Day 2019)
Night of Gorax by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle #4)
The Terror of Darth Vader by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle #5)
The Horned Devil by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle #1)
The Curse of Tarkin by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle #2)
Bop Sh-Bop, Little Sarlacc Horror by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle #3)
Vault of the Living Brains by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle #4)
Night of the Lava Zombies by Cavan Scott (Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle #5)
Marjorie Liu: Han Solo 

Jason Aaron: Skywalker lesújt (Star Wars 1-6)

Kieron Gillen: Vader (Darth Vader 1-6)

Kieron Gillen: Coda (Darth Vader 25)

Cullen Bunn: Star Wars 4. éves különszám

Jason Aaron: Az öreg Ben Kenobi naplójából (Star Wars 7)

Jason Aaron: Az öreg Ben Kenobi naplójából (Star Wars 15)

Jason Aaron: Az öreg Ben Kenobi naplójából (Star Wars 20)

Jason Aaron: Leszámolás a csempészek holdján (Star Wars 8-12)

Kieron Gillen: Árnyak és titkok (Darth Vader 7-12)

Kieron Gillen: Darth Vader 1. éves különszám

Jason Aaron and Kieron Gillen: Vader lezuhan (Vader lezuhan, Darth Vader 13-15, Star Wars 13-14)

Kieron Gillen: Star Wars 1. éves különszám

Jason Aaron: Lázadó börtön (Star Wars 16-19)

Kieron Gillen: A shu-toruni háború (Darth Vader 16-19)

Kieron Gillen: Triplazéró és Beetee balszerencsés kalandjai (Darth Vader 20)

Kieron Gillen: A játszmák vége (Darth Vader 20-25)

Chris Eliopoulos – Jordie Bellaire: Droid dilemma (Droids Unplugged 1)

Jason Aaron & Chris Eliopoulos: A Harbinger utolsó útja (Star Wars 21-25)

Kelly Thompson: Star Wars 2. éves különszám

Kieron Gillen: Yoda titkos háborúja (Star Wars 26-30)

Kieron Gillen: Aphra (Doctor Aphra 1-6)

Kieron Gillen: A Sikolyok fellegvára (A Sikolyok fellegvára, Star Wars 31-32, Doctor Aphra 7-8)

Kieron Gillen: Lázadók a vadonban (Star Wars 33)

Kieron Gillen: Aphra és az óriás profit (Doctor Aphra 9-13)

Kieron Gillen: A tizenhárom láda (Star Wars 34)

Kieron Gillen: A Hutt futam (Star Wars 35)

Jason Aaron: Az asztrodroid bosszúja (Star Wars 36)

Jason Aaron: Birodalmi büszkeség (Star Wars 37)

Jason Latour: Star Wars 3. éves különszám

Kieron Gillen: Doctor Aphra 1. éves különszám

Kieron Gillen & Simon Spurrier: Újratöltve (Doctor Aphra 14-19)

Simon Spurrier: A szabadulóművész (Doctor Aphra 20-25)
         

Simon Spurrier: Legrosszabb az egyenlők között (Doctor Aphra 26-31)

Simon Spurrier: Doctor Aphra 2. éves különszám

Simon Spurrier: A lázadók páratlan szuperfegyvere (Doctor Aphra 32-36)

Kieron Gillen: A Shu-Torun tovább él (Star Wars 50)

Rabbit Hunt by Cavan Scott (Star Wars Adventures Annual 2020)

Y. u. 1
Kieron Gillen: Jedha hamvai (Star Wars 38-43)

The Last Jedi – Storms of Crait by Ben Acker and Ben Blacker
Kieron Gillen: Lázadás a Mon Calán (Star Wars 44-49)

Kieron Gillen: Múló remény (Star Wars 50-55)

Kieron Gillen: A szökés (Star Wars 56-61)
 

Kieron Gillen: Shu-Torun-i megtorlás (Star Wars 62-67)

Greg Pak: Lázadók és zsiványok (Star Wars 68-75)

Greg Pak: Lando Calrissian: Felhőváros Blues (A felkelés kora 1)

A Birodalom visszavág

Y. u. 3
Simon Spurrier: Doktor Aphra 3. éves különszám

Simon Spurrier: A renegát végzete (Doctor Aphra (2016) 37-40)

Robbie Thompson: A célpont: Vader

Charles Soule: Star Wars: A győzelem visszhangja (A Birodalom győzelemre tör #1)

Greg Pak: Darth Vader: A Birodalom szolgálatában (A Birodalom győzelemre tör #1)

Ethan Sacks: Fejvadászok: Minden bevetésnek két oldala van (A Birodalom győzelemre tör #1)

Simon Spurrier: Doktor Aphra: Epilógus (A Birodalom győzelemre tör #1)

Leia by Elsa Charretier & Pierrick Colinet (Force of Destiny #1)
Tales of Villany: Invasion of Echo Base by Nick Brokenshire (Star Wars Adventures #1)
Marc Guggenheim: Dagobah próbája (A felkelés kora különszám 1)

A Matter of Perception by Pierrick Colinet & Elsa Charretier (Star Wars Adventures #22)
Charles Soule: A sors ösvénye (Star Wars (2020) #1-6)

Charles Soule: Csillagfény hadművelet (Star Wars (2020) #7-11)

Greg Pak: A Sith sötét szíve (Darth Vader (2020) #1-5)

Greg Pak: Tűzpróba (Darth Vader (2020) #6-11)

Alyssa Wong: Az elátkozott kincs (Doctor Aphra (2020) #1-5)

Alyssa Wong: Rejtett ösvények (Doctor Aphra (2020) #6-9)

Ethan Sacks: A Galaxis legjobbjai (Fejvadászok #1-5)

Ethan Sacks: A célpont: Valance (Fejvadászok #6-7)

Ethan Sacks: The Terminus Gauntlet (Fejvadászok #8-10)

Ethan Sacks: The Great Hunt of Malastare (Fejvadászok #11)

Charles Soule: Precious Cargo (Fejvadászok háborúja Alfa #1)

The Hunt for Han Solo by Charles Soule (Star Wars (2020) #13) 
Target Solo by Ethan Sacks (Bounty Hunters 12)
Into the Trap by Greg Pak (Darth Vader (2020) 12)
The Invitation by Alyssa Wong (Doctor Aphra (2020) 10)
Charles Soule: Most Wanted (Fejvadászok háborúja 1)

Showdown on Smuggler's Moon by Ethan Sacks (Bounty Hunters 13)
Save Solo by Charles Soule (Star Wars (2020) 14)
Sound of Metal by Greg Pak (Darth Vader (2020) 13)
Durge! by Alyssa Wong (Doctor Aphra (2020) 11)
The Following by Ethan Sacks (Bounty Hunters 14)
Party Tricks by Alyssa Wong (Doctor Aphra (2020) 12)
Charles Soule: The Scoundrel's Ball (Fejvadászok háborúja 2)

The Blade Behind the Curtain by Greg Pak (Darth Vader (2020) 14)Justina Ireland: Trust Issues (Fejvadászok háborúja – Jabba a Hutt 1)Friends and Enemies by Charles Soule (Star Wars (2020) 15)The Gathering by Ethan Sacks (Bounty Hunters 15)Daniel Jose Older: Zuckuss Must Die! (Fejvadászok háborúja – 4 LOM & Zuckuss 1)Charles Soule: The Crimson Blade (Fejvadászok háborúja 3)Missing in Action by Charles Soule (Star Wars (2020) 16)The Assassin's Choice by Greg Pak (Darth Vader (2020) 15)
Guest of Honor by Alyssa Wong (Doctor Aphra (2020) 13)
Charles Soule: The Skywalker Gambit (Fejvadászok háborúja 4)

Repeat Defenders by Alyssa Wong (Doctor Aphra (2020) 14)
Target Skywalker by Greg Pak (Darth Vader (2020) 16)
Alyssa Wong: Found (Fejvadászok háborúja – Boushh 1)

Shadow Soldiers by Ethan Sacks (Bounty Hunters 16)
The Chase by Charles Soule (Star Wars (2020) 17)
Charles Soule: Attack at Dawn (Fejvadászok háborúja 5)

Party Favors by Alyssa Wong (Doctor Aphra (2020) 15)
Just Rewards by Greg Pak (Darth Vader (2020) 17)
Rodney Barnes: Born to Kill (Fejvadászok háborúja – IG 88 1)

Collision Course by Charles Soule (Star Wars (2020) 18)
Last Stand by Ethan Sacks (Bounty Hunters 17)
Jody Houser Árnyék ezred (Tie-Vadász #1-5)

A Jedi visszatér

Y. u. 4
Greg Pak: Luke Skywalker: Harcolj vagy menekülj! (A felkelés kora 1)

Greg Pak: Leia hercegnő: Zsivány hercegnő (A felkelés kora 1)

The Tale of Lugubrious Mote by Subaru (The Legends of Luke Skywalker-The Manga)

Greg Rucka: Széthasadt Birodalom #1-4

A Race for Answers by Ian Rynn (Star Wars Adventures 23)
Star Wars Adventures: Shadow of Vader's Castle by Cavan Scott
Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle #1-5 by Cavan Scott
I, Droid by Haruichi (The Legends of Luke Skywalker-The Manga)
Hare-Brained Heist by Cavan Scott (Star Wars Adventures Annual 2019)

Y. u. 5
The Ghost Ship by Scott Beatty (Star Wars Adventures: Destroyer Down)
The Starship Graveyard by Akira Fukaya & Takashi Kisaki (The Legends of Luke Skywalker-The Manga)

Y. u. 9
Big Inside by Akira Himekawa (The Legends of Luke Skywalker-The Manga)

Y. u. 28
Charles Soule: Kylo Ren felemelkedése

Tom Taylor: Snoke legfőbb vezér (Az ellenállás kora 1)

Better the Devil You Know by Cavan Scott (Star Wars Adventures #1-2)
Rose & Paige by Delilah S. Dawson (Force of Destiny #5)
Pest Control by Landry Q. Walker (Star Wars Adventures #3)
Star Wars Adventures: Destroyer Down by Scott Beatty

Y. u. 29

Tom Taylor & Bryan Young: Finn – Fertőzés (Az ellenállás kora 1)

Tom Taylor & Bryan Young: Phasma százados – Elhullott fegyverek (Az ellenállás kora 1)

Tom Taylor: Hux tábornok – Elhagyatottan (Az ellenállás kora 1)

Tom Taylor: Kylo Ren – Elő az árnyékból (Az ellenállás kora 1)

Y. u. 30
Tom Taylor: Poe Dameron (Az ellenállás kora)

Kidnapped by Ian Flynn (Star Wars Adventures #24)

Y. u. 31
James Robinson: C3PO A fantom végtag

Chris Eliopoulos – Jordie Bellaire: SzaBBotázs (Droids Unplugged 1)

Chris Eliopoulos: A robot ellenállása (Az ellenállás kora különszám)

Y. u. 32
Tom Taylor: Rose Tico (Az ellenállás kora 1)

Charles Soule: Fekete osztag (Poe Dameron 1-3)

Charles Soule: Vesztegzár (Poe Dameron 4-6)

An Unlikely Friendship by Ian Flynn (Star Wars Adventures #15)
Charles Soule: Közelgő vihar 1. (Poe Dameron 7)

Charles Soule: Közelgő vihar 2. (Poe Dameron 8-13)

Charles Soule: Elveszett legenda (Poe Dameron 14-16)

Charles Soule: Háborús történetek (Poe Dameron 17-19)

Robert Thompson: Poe Dameron 1. éves különszám

Jody Houser: Poe Dameron 2. éves különszám

Charles Soule: Megtalált legenda (Poe Dameron 20-25)

Ébredő Erő

Y. u. 34

The Recruit by Alec Worley (Resistance Animation Magazine #1-2)
The Triple Dark by Alec Worley (Resistance Animation Magazine #3)
Fuel of the Fire by Alec Worley (Resistance Animation Magazine #4)
The High Tower by Alec Worley (Star Wars Fun & Action #1)
All Aces Battle Royale by Chris Wyatt & Kevin Burke (Star Wars Adventures #16)
Sector 7-E by Chris Wyatt & Kevin Burke (Star Wars Adventures #17) 
Chuck Wendig: VII. epizód: Az ébredő Erő

Rey by Jody Houser (Force of Destiny #2)
Kelly Thompson: Phasma százados

Tom Taylor: Rey – Egyedül (Az ellenállás kora 1)

 
Star Wars Adventures Ashcan by Landry Q. Walker (Star Wars Adventures #0)
Rose Knows by Delilah S. Dawson (Star Wars Adventures #6)

Az utolsó Jedik

Y. u. 34
The Last Jedi – DJ: Most Wanted by Ben Ackler & Ben Blacker
Gary Whitta: VIII. epizód: Az utolsó Jedik

Life Lessons by Cavan Scott (Star Wars Adventures #26)
Charles Soule: Az ébredés (Poe Dameron 26-31)

Ethan Sacks: Hűség

Ghosts of Kashyyyk by John Barber (Star Wars Adventures #27-29)
Secret Agent Droids by Michael Moreci (Star Wars Adventures #27-29)
Flight of the Falcon by Michael Moreci (Star Wars Adventures #14-18)
Star Wars Adventures: Flight of the Falcon by Michael Moreci 
Ethan Sacks: A galaxis peremén

The Battle for Horizon Base by Cavan Scott (Star Wars Adventures #32)
The Obstacle Course by Cavan Scott (Star Wars Adventures #1-2)
Tales of Villainy: Follow and Lead by Cavan Scott (Star Wars Adventures #2)
Tales from Wild Space: Stop, Thief by Cavan Scott (Star Wars Adventures #1)
Tales from Wild Space: The Flat Mountain of Yavin by Elsa Charretier & Pierrick Colinet (Star Wars Adventures #2)
Tales from Wild Space: Adventures Wookie-Sitting by Shannon Denton & Alan Tudyk (Star Wars Adventures #3)
Tales from Wild Space: Mattis Makes a Stand by Ben Acker & Ben Blacker (Star Wars Adventures #4)
Tales from Wild Space: The Best Pet by Delilah S. Dawson (Star Wars Adventures #5)
Tales from Wild Space: Podracer's Rescue by Shaun Manning (Star Wars Adventures #6)
Tales from Wild Space: Look Before You Leap by Paul Crielly (Star Wars Adventures #7)
Tales from Wild Space: Gonk by Otis Frampton (Star Wars Adventures #8)
Tales from Wild Space: IG-88 vs the Gatto Gang by Nickolas Brokenshire (Star Wars Adventures #9)
Tales from Wild Space: Family Affair by Elsa Charretier & Pierrick Colinet (Star Wars Adventures #10-11)
Tales from Wild Space: A Small Push by Scott Peterson (Star Wars Adventures #12)
Tales from Wild Space: The Blue Brothers by Nick Brokenshire (Star Wars Adventures #13)
Tales from Wild Space: The Big March by Nick Brokenshire (Star Wars Adventures #19)
Tales from Wild Space: The Heist by Shane McCarthy (Star Wars Adventures #21)
Tales from Wild Space: A Tauntaun Tail by Jon Waterhouse (Star Wars Adventures #22)
Tales from Wild Space: Majordomo, Major Problems by Arie Kaplan (Star Wars Adventures #23)
Tales from Wild Space: Win/Lose by Shaun Harris (Star Wars Adventures #24)
Tales from Wild Space: Alone in the Dark by Adam Cristopher (Star Wars Adventures #26)
The Lost Stories by Cavan Scott (Star Wars Adventures #30-32)

Skywalker kora

Star Wars: The Rise of Skywalker Graphic Novel Adaptation by Alessandro Ferrari

Legendák

Y. e. 25793
John Ostrander: Erővihar (A Jedik hajnala 1-5)

John Ostrander: Bogan foglya (A Jedik hajnala 6-10)

Y. e. 25792
John Ostrander: Erőháború (A Jedik hajnala 11-15)

Y. e. 5000
Kevin J. Anderson: A Sithek aranykora (Jedi históriák)

Kevin J. Anderson: A Sith Birodalom bukása (Jedi históriák)

Y. e. 4000
Tom Veitch: Ulic Qel-Droma és az Onderon-i fenevad háborúk (Jedi históriák)

Y. e. 3999
Tom Veitch: Nomi Sunrider története (Jedi históriák)

Y. e. 3998
Tom Veitch: A Freedon Nadd felkelés (Jedi históriák)

Y. e. 3997
Tom Veitchés Kevin J. Anderson: A Sith Sötét Urai (Jedi históriák)
 

Y. e. 3996
Tales of the Jedi: The Sith War by Kevin J. Anderson

Y. e. 3993
Joshua Ortega: Árnyak és Fény (Mesék 23)

Y. e. 3986
 Kevin J. Anderson: Megváltás (Jedi históriák)

Y. e. 3964
John Jackson Miller: Keresztutak (A régi Köztársaság lovagjai 0)

John Jackson Miller: A kezdetek (A régi Köztársaság lovagjai 1-6)

John Jackson Miller: Lobbanáspont (A régi Köztársaság lovagjai 7-8, 10)

Y. e. 3963
John Jackson Miller: Lobbanáspont, közjáték: Hazatérés (A régi Köztársaság lovagjai 9)

John Jackson Miller: Újra együtt (A régi Köztársaság lovagjai 11-12)

John Jackson Miller: A félelem napjai (A régi Köztársaság lovagjai 13-15)

John Jackson Miller: A harag éjszakái (A régi Köztársaság lovagjai 16–18)

John Jackson Miller: A gyűlölettől kábultan (A régi Köztársaság lovagjai 19–21)

John Jackson Miller: A szenvedés lovagjai (A régi Köztársaság lovagjai 22–24)

John Jackson Miller: Vektor (A régi Köztársaság lovagjai 25-28)

John Jackson Miller: Magasztosak (A régi Köztársaság lovagjai 29-30)

John Jackson Miller: Hátraarc (A régi Köztársaság lovagjai 31)

John Jackson Miller: Igazságtétel (A régi Köztársaság lovagjai 32-35)

John Jackson Miller: Birtokolni a jövőt (A régi Köztársaság lovagjai 36-37)

John Jackson Miller: Hűséges végrehajtás (A régi Köztársaság lovagjai 38)

John Jackson Miller: Versengő ambíciók (A régi Köztársaság lovagjai 39-41)

John Jackson Miller: Maszkok (A régi Köztársaság lovagjai 42)

John Jackson Miller: Betakarítás (A régi Köztársaság lovagjai 43-44)

John Jackson Miller: Pusztító (A régi Köztársaság lovagjai 45-46)

John Jackson Miller: Démon (A régi Köztársaság lovagjai 47-50)

Y. e. 3962 
John Jackson Miller: Háború (A régi Köztársaság lovagjai)

Y. e. 3952
Chris Avellone: Nem látott, nem hallott (Mesék 24)

Y. e. 3678
Alexander Freed: A Birodalom vére (A régi Köztársaság 4-6)

Y. e. 3653
Rob Chestney: Veszélyes béke (A régi Köztársaság 1-3)

Y. e. 3643
Alexander Freed: Az elveszett csillagok (A régi Köztársaság 7-11)

Y. e. 2975
John Jackson Miller: Az elveszett Sith törzs: Spirál

Y. e. 1032
John Jackson Miller: Lángok (Kóbor lovag 1-5)

John Jackson Miller: Áradat (Kóbor lovag 6-10)

John Jackson Miller: Szökés (Kóbor lovag 11-15)

Y. e. 1000
Darko Macan: Jedi kontra Sith

Mike Denning: A tanítvány (Mesék 17)

Y. e. 996
Adam Gallardo: Mindent érted (Mesék 17)

Y. e. 700
Paul Lee: A sötétség szíve (Mesék 16)

Y. e. 245
Dean Motter: Yaddle meséje: Az alanti (Mesék 5)

Y. e. 67
Jan Strnad: Sikeres igazságszolgáltatás (Köztársaság 4-6)

Y. e. 58
Haden Blackman: Sziklák (Mesék 13)

Y. e. 53
Scott Allie: Jedi – A sötét oldal

Y. e. 45
Jim Krueger: Túlélők (Mesék 13)

Y. e. 44
Chris Eliopoulos: Mitológia (Mesék 14)

Y. e. 43
Fabian Nicieza: Tet-Ami titka (Mesék 13)

Y. e. 38
Mike Kennedy: Qui-Gon és Obi-Wan: Az Aurorient Expressz

Y. e. 37
C. B. Cebulski: Egyszer már megtörtént (Mesék 12)

Y. e. 36
Jason Hall: Az Erő gyermekei (Mesék 13)

Ryder Windham: Qui-Gon és Obi-Wan: Az Ord Mantell bolygón

Dean Motter: Aurra éneke (Dark Horse Presents Annual 2000)

Y. e. 34
Christian Read: Névtelen (Mesék 10)

Y. e. 33
Rob Williams: Megjelölve (Mesék 24)

Stan Sakai: Csibészek (Mesék 14)

John Ostrander: Aki az ördöggel cimborál (Mesék 3)

Randy Stradley: Jedi tanács: Háborúskodás

Terry Moore: Nyári álom (Mesék 5)

Jim Woodring: Élet, halál és az élő erő (Mesék 1)

Dan Jolley: Incidens a Szarv bázison (Mesék 2)

Y. e. 32.5
Jan Strnad: A lázadás előszele (Köztársaság 1-6)

Haden Blackman: Egycellás (Mesék 7)

Ron Marz: Darth Maul

Ryder Windham: Tarpals kapitány halála (Mesék 3)

Baljós Árnyak

Y. e. 32
Henry Gilroy: Star Wars I. epizód: Baljós árnyak

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (manga) by George Lucas
Timothy Truman: Anakin Skywalker (Star Wars I. epizód: Baljós árnyak kalandok 1)

Ryder Windham: Qui-Gon Jinn (Star Wars I. epizód: Baljós árnyak kalandok 2)

Henry Gilroy: Obi-Wan Kenobi (Star Wars I. epizód: Baljós árnyak kalandok 3)

Mark Schultz: Amidala királynő (Star Wars I. epizód: Baljós árnyak kalandok 4)

Podracing Tales by Ryder Windham (webcomics)
Tim Truman: A külvilági (Star Wars: Köztársaság 7–12)

Rob Williams: Nomád (Star Wars: Mesék 21-24)

Tim Truman: A malastare-i küldetés (Star Wars Köztársaság 13–18) 

Haden Blackman: Jango Fett: Vadászidény

Y. e. 31
John Ostrander: Szürkölet (Star Wars: Köztársaság 19–22)

Pat Mills: A végtelen határa (Star Wars: Köztársaság 23–26)

Doug Petrie: Csillagtörés (Köztársaság 27)

Y. e. 30
John Ostrander: A Stark hiperűrháború (Köztársaság 36–39)

Bad Business by John Ostrander (Tales #8)
Tim Truman: Vadászat Aurra Singre (Köztársaság 28–31)

John Ostrander: A szív tüze (Dark Horse Extra 35-37)

John Ostrander: Sötétség (Köztársaság 32–35)

John Ostrander: A devaroni változat (Köztársaság 40–41)

Y. e. 28
John Ostrander: Avatási rítus (Köztársaság 42–45)

Ryder Windham: Jedi küldetés

Y. e. 27
Ron Marz: Jango Fett (Prestige 1)

Ron Marz: Zam Wesell (Prestige 2)

Timothy Truman: Aurra Sing (Fejvadászok)

Bob Harris: Sith az árnyékban (Mesék 13)

Christopher Cooper: Fantomok temploma (Star Wars Comic 9)

Y. e. 25
Poison Moon by Michael Carriglitto (Dark Horse Extra #44-47)

Y. e. 24
Henry Gilroy: Egy jedi fegyvere (Free Comic Book Day 1) (Mesék 12)

Haden Blackman: Starfighter: Csontkeresztek

Scott Beatty: Kirakós béke (Mesék 13)

John Ostrander: Becsület és kötelesség (Köztársaság 46–48)

Y. e. 23
Peter Alilunas: A harcos útja (Mesék 18)

Jason Hall: Teli meglepetéssel (Hasbro Toys "R" Us 1)

Jason Hall: A legértékesebb fegyver (Hasbro Toys "R" Us 2)

Jason Hall: Gyakorlat teszi a mestert (Hasbro Toys "R" Us 3)

Jason Hall: A háború gépezetei (Hasbro Toys "R" Us 4)

Too Many Cooks by Christopher Cooper (Star Wars Comic UK #4)

A Klónok támadása

Y. e. 22
Henry Gilroy: II. epizód: A klónok támadása

John Ostrander: Áldozathozatal (Köztársaság 49)

John Ostrander: Bajtársak (Köztársaság 50)

Haden Blackman: Jango hagyatéka (Köztársaság 50)

Scott Allie: Sosem lesz vége (Köztársaság 50)

John Ostrander: Mace Windu (Jedi 1)

Haden Blackman: A háború új arca! (Köztársaság 51-52)

Haden Blackman: Becsapódás (Köztársaság 53)

John Ostrander: Shaak Ti (Jedi 2)

Peter Bagge: Senki sem tökéletes (Mesék 20)

Adam Gallardo: A tanítás (Mesék 14)

Milton Freewater Jr.: A rémület áradata (Mesék 14)

Blind Force by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 1)
Heavy Metal Jedi by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 1)
Fierce Currents by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 1)
Skywalkers by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 2)
Hide in Plain Sight by Welles Hartley (Free Comic Book Day 2) (Clone Wars Adventures Volume 2)
Run Mace Run by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 2)
Rogue's Gallery by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 3)
The Package by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 3)
A Stranger in Town by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 3)
One Battle by Bytim Mucci (Clone Wars Adventures Volume 3)
Another Fine Mess by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 4)
The Brink by Justin Lambros (Clone Wars Adventures Volume 4)
Orders by Ryan Kaufman (Clone Wars Adventures Volume 4)
Descent by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 4)
Creature Comfort by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 7)
Spy Girls by Ryan Kaufman (Clone Wars Adventures Volume 7)
Impregnable by Chris Avellone (Clone Wars Adventures Volume 7)
This Precious Shining by Jeremy Barlow (Clone Wars Adventures Volume 7)
Versus by Matthew Fillbach and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 8)
Old Scores by Chris Avellone (Clone Wars Adventures Volume 8)
Jason Hall: Obi-Wan: A magányos (Klónháborús kalandok Volume 8)

 
Pathways by Jeremy Barlow (Clone Wars Adventures Volume 8)
Appetite for Adventure by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 9)
Salvaged by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 9)
Life Below by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 9)
No Way Out by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 9)
Graduation Day by Chris Avellone (Clone Wars Adventures Volume 10)
Thunder Road by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 10)
Chain of Command by Jason Hall (Clone Wars Adventures Volume 10)
Waiting by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 10)
Jason Hall: Sötét utazás (Mesék 17)

Henry Gilroy: Titkos küldetés (A klónok háborúja 1)

Henry Gilroy & Gary Scheppke: Rázós verseny (A klónok háborúja 2)

John Ostrander: A Taloraan széllovasai (A klónok háborúja 3)

The Clone Wars 4: The Colossus of Destiny by Jeremy Barlow
The Clone Wars 5: Deadly Hands of Shon-Ju by Jeremy Barlow
The Clone Wars 7: Strange Allies by Ryder Windham / Opress Unleashed by Ryder Windham (Free Comic Book Day #6)
The Clone Wars 8: The Enemy Within by Jeremy Barlow
Inside Job by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #1)
Keep the Faith by Tom Defalco (The Clone Wars Comic UK #2)
In Triplicate by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #3)
The Droid Deception by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #4)
Terror on the Twilight by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #5)
Milk Run to Maarka! by Tom Defalco (The Clone Wars Comic UK #6)
Foreclosure by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #7)
A Trooper's Tale by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #8)
A Little Help on Hakara by Tom Defalco (The Clone Wars Comic UK #9)
Suited by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #10)
Prize Contender by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #11)
The Professional! by Tom Defalco (The Clone Wars Comic UK #12)
The Guns of Nar Hekka by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #13)
In the Air by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #14)
Spices & Spies by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #15)
Hunted by J.P.Rutter (The Clone Wars Comic UK #16)

Y. e. 21.5
John Ostrander: Kettős álca (Köztársaság 54)

John Ostrander: Aayla Secura (Jedi 3)

John Ostrander: Dooku (Jedi 4)

John Ostrander: Csapás az árnyak közül (Köztársaság 63)

Y. e. 21
Ian Edginton: A becsület kötelez (Mesék 22)

Jeremy Barlow: Látható sötétség (Mesék 19)

Haden Blackman: A Jabiim-i csata (Köztársaság 55-58)

Haden Blackman: Ellenséges frontvonalak (Köztársaság 59)

Haden Blackman: Gyűlölet és félelem (Köztársaság 60)

John Ostrander: Holtvágányok (Köztársaság 61)

John Ostrander: Senkiföldje (Köztársaság 62)

John Ostrander: Vérvonalak (Köztársaság 64)

Jeremy Barlow: Yoda (Jedi 5)

John Ostrander: Erőfitogtatás (Köztársaság 65-66)

John Ostrander: Örök fiatal (Köztársaság 67)

John Ostrander: Páncél (Köztársaság 68)

John Ostrander: Rendili csillaghajói (Köztársaság 69–71)

Henry Gilroy: A Köztársaság rabszolgái (A klónok háborúja 1–6)

In the Service of the Republic by Henry Gilroy & Steven Melching (The Clone Wars #7–9)
Hero of the Confederacy by Henry Gilroy & Steven Melching (The Clone Wars #10–12)
Prelude by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #1)
Shakedown by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #2)
Procedure by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #3)
Agenda by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #4)
Mouse Hunt by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #5)
The Fall of Falleen by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #6)
Discount by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #7)
Departure by Pablo Hidalgo (Tales from the Clone Wars Webcomics #8)
Transfer by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #9)
The Dreams of General Grievous by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #10)
Bait by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #11)
Switch by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #12)
Headgames by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #13)
Neighbors by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #14)
Cold Snap by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #15)
Shadowed by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #16)
The Valley by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #17)
Covetous by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #18)
Curfew by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #19)
The Ballad of Cham Syndulla by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #20)
Invitation Only by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #21)
Hunting the Hunters (Part I) by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #22)
Hunting the Hunters (Part II) by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #23)
Hunting the Hunters (Part III) by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #24)
Act on Instinct by Pablo Hidalgo (The Clone Wars Webcomics #25)
The Valsedian Operation by Thomas Hodge (The Clone Wars Webcomics #26)
The Clone Wars: Gauntlet of Death by Henry Gilroy (Free Comic Book Day #5)
The Clone Wars 6: The Starcrusher Trap by Mike W. Barr
Tom Taylor: Jango és Boba Fett meséje (Családi kötelékek)

Burn the Behemoth! by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #17)
Repel All Boarders by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #18)
Dug Out! by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #19)
Outgunned by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #20)
The Feral Queen by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #21)
Leisure by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #22)
Fashion by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #23)
Runaway Starfighter by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #24)
Younglings by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #25)
The Only Good Clanker by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #26)
Night Moves by Tom DeFalco (The Clone Wars Comic UK #27)
Jedi Masquerade by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #28)
Blind Jedi's Bluff by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #29)
Out by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #30)
Deadly Droid by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #31)
The Fear Architects by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #32)
A Small Scrappy War! by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #33)
Frozen Out! by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #34)
Bacta Raid by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #35)
Ahsoka's Ark by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #36)
Incident on Kashyyyk by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #37)
Sabotage by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #38)
Dead Shadows by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #39)
Hypermatters by J.P.Rutter (The Clone Wars Comic UK #40)
Bane vs...Bane? by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #46)

Y. e. 20
The Clone Wars 9: The Sith Hunters by Henry Gilroy & Steven Melching
The Clone Wars 10: Defenders of the Lost Temple by Justin Aclin
The Clone Wars 11: The Smuggler's Code by Justin Aclin
Chuck Dixon: Grievous tábornok

Randy Stradley: Rutin bátorság (Free Comic Book Day 4)

Tom Taylor: Darth Maul: Halálos ítélet

Mandalorian Memories by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #41)
The Collector by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #42)
Downhill by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #43)
Mask of Iron by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #44)
Power Down by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #45)
Lockdown by J.P.Rutter (The Clone Wars Comic UK #47)
Colony Crisis by Mike W. Barr (The Clone Wars Comic UK #48)
Seeds by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #49)
The Runaway Ride by Robin Etherington (The Clone Wars Comic UK #50)
Deadly Allies by (The Clone Wars Comic UK #51)
Paradise Lost by Christopher Cooper (The Clone Wars Comic UK #52)
Update by Rik Hoskin (The Clone Wars Comic UK #53)
Hotshot by Martin Fisher (The Clone Wars Comic UK #54)
Labyrinth by Rik Hoskin (Star Wars Comic UK #2)
The Masked Racer by Martin Fisher (Star Wars Comic UK #3)
Under the Hammer by Robin Etherington (Star Wars Comic UK #6)
Yoda Uncovered by Martin Fisher (Star Wars Comic UK #8)

Y. e. 19.5
Haden Blackman: Megszállottak

John Ostrander: Nyomkeresés (Köztársaság 72–73)

John Ostrander: Saleucami ostroma (Köztársaság 74–77)

Miles Lane: Fegyvertársak (Free Comic Book Day 3)

What Goes Up… by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 5)
Bailed Out by Justin Lambros (Clone Wars Adventures Volume 5)
Heroes on Both Side by Chris Avellone (Clone Wars Adventures Volume 5)
The Order of Outcasts by Matt Jacobs (Clone Wars Adventures Volume 5)
Means and Ends by Haden Blackman (Clone Wars Adventures Volume 6)
To the Vanishing Point by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 6)
The Drop by Mike Kennedy (Clone Wars Adventures Volume 6)
It Takes a Thief by Matthew and Shawn Fillbach (Clone Wars Adventures Volume 6)
Evasive Action: Reversal of Fortune by Paul Ens

A Sith-ek bosszúja

Y. e. 19
Miles Lane: III. epizód: A Sith-ek bosszúja

John Ostrander: Lojalitás (Köztársaság 78)

Welles Hartley: Út az ismeretlenbe (Köztársaság 79–80)

John Ostrander: Rejtett ellenség (Köztársaság 81–83)

John Ostrander: Tisztogatás

John Ostrander: Pillanatokra a haláltól (Tisztogatás)

W. Haden Blackman: Rejtett kard (Tisztogatás)

Alexander Freed: A zsarnok ökle (Tisztogatás)

Evasive Action: Recruitment by Paul Ens
Evasive Action: Prey by Paul Ens
Mick Harrison: Út a semmibe (Sötét idők 1–5)

Mick Harrison: Párhuzamok (Sötét idők 6–10)

Mick Harrison: Vektor (Sötét idők 11-12)

Blue Harvest by Mick Harrison (Dark Times #0,13–17)
Haden Blackman: Darth Vader és az utolsó parancs

Out of the Wilderness by Mick Harrison (Dark Times #18-22)
Haden Blackman: Darth Vader és a kísértetbörtön

Fire Carrier by Mick Harrison (Dark Times #23-27)
A Spark Remains by Mick Harrison (Dark Times #28-32)
Christopher Cooper: Emlékezetkiesés (Star Wars Comic 13)

Y. e. 18
Christian Read: A szolgálat (Mesék 12)

Evasive Action: End Game by Paul Ens

Y. e. 18-5
Ken Lizzi: Egyetlen katonai hadjáratban sem becsülhető alá az alapos felderítés jelentősége (Mesék 19)

Darth Vader and the Ninth Assassin by Tim Siedell

Y. e. 17
Tim Siedell: Darth Vader és az árnyak sírása

Y. e. 16
Aaron McBride: Régi sebek (Látnokok)

Y. e. 15
Star Wars: Droids #1-5 by David Manak

Y. e. 12
Jan Duursema: Szellem (Mesék 11)

Fortune, Fate, and the Natural History of the Sarlacc by Mark Schultz (Tales #6)

Y. e. 11
Nerf Herder by Phil Amara (Tales #7)
Tom Taylor: Boba Fett halott (Családi kötelékek)

Y. e. 8
Rick Geary: Luke Skywalker: A detektív (Mesék 20)

Jason Hall: Homokvihar (Mesék 15)

Y. e. 7
Henry Gilroy: Második a Galaxisban (Mesék 18)

Andy Diggle: Bosszú (Mesék 18)

Jason Hall: Boba Fett egy napja (Mesék 18)

Y. e. 6
Outbid but Never Outgunned by Beau Smith (Tales #7)

Y. e. 5
Phill Norwood: Luke Skywalker utazása (Dark Horse Presents Annual 1999)

Tony Isabella: Rutinellenőrzés (Mesék 2)

Gilbert Hernandez: Ifjú Lando Calrissian (Mesék 20)

Jim Woodring: Jabba és Gaar Suppoon (Jabba a Hutt 1)

Jim Woodring: Nampi hercegnő éhsége (Jabba a Hutt 2)

Jim Woodring: Végzetes ármánykodás (Jabba a Hutt 3)

Jim Woodring: Összeesküvés (Jabba a Hutt 4)

Y. e. 4
Jim Beard: Hullócsillag (Mesék 15)

Star Wars: Ewoks #1-9 by David Manak

Y. e. 3
The Flight of the Falcon by Steve Parkhouse (The Empire Strikes Back Monthly #157, reprinted in Devilworlds #2)
Garth Ennis: Kezdetben... (Mesék 11)

Star Wars: Droids Special #1 by Dan Thorsland
Star Wars Droids: The Kalarba Adventures by Dan Thorsland (Dark Horse series V1 #1-6)
Star Wars Droids: Artoo's Day Out by Ryder Windham
Star Wars Droids: Rebellion by Ryder Windham (Dark Horse series V2 #1-4)
Star Wars Droids: The Season of Revolt by Jan Strnad (Dark Horse series V2 #5-8)
Star Wars Droids: The Protocol Offensive by Ryder Windham & Anthony Daniels
Star Wars: Ewoks #10-14 by David Manak
John Ostrander: Vasfogyatkozás (A Birodalom ügynöke 1-5)

Hard Targets by John Ostrander (Star Wars: Agent of the Empire #6-10)
John Wagner: Boba Fett: A Birodalom ellensége

Y. e. 2
Han Solo at Stars' End by Archie Goodwin (Reprinted as Classic Star Wars: Han Solo at Stars' End)
Jeremy Barlow: Han Solo és a Khorya üreges holdja (Star Wars kalandok 1)

This Crumb for Hire by Ryder Windham (A Decade of Dark Horse #2)
Nathan Walker: Első benyomások (Mesék 15)

 
Haden Blackman: Az erő elszabadul

Y. e. 1
Jason Hall: Leia hercegnő naplója (Mesék 11)

The Weapons Master by Archie Goodwin (Star Wars Weekly #104-106)
Haden Blackman: Az erő elszabadul II

Ron Marz: Darth Vader: Leszámolás (Mesék 1-2)

Scott Allie: Cselszövés (Birodalom 1-4)

Underworld – The Yavin Vassilika by Mike Kennedy & Carlos Meglia
Randy Stradley: Hercegnő Harcos (Birodalom 5-6)

Paul Chadvik: Darklighter (Birodalom 8–9, 12, 15)

Paul Chadwick: Roon Sewell rövid, boldog élete (Birodalom 10–11)

Tom Fassbender és Jom Pascoe: A Terk utcai csehó (Mesék 6)

Way of the Wookiee by Archie Goodwin (Star Wars Weekly #94-96)

Új Remény

Y. cs. 0
Episode IV: A New Hope by Roy Thomas (Star Wars #1-6)
Cs. Horváth Tibor: Csillagok háborúja

Episode IV: A New Hope by Bruce Jones
Episode IV: A New Hope (manga) by George Lucas
Garth Ennis: A rohamosztagos (Mesék 10)

Droids by Ryder Windham (Kellogg's Apple Jacks Promotion)
Day After the Death Star by Archie Goodwin (Star Wars Weekly #97-99)
 The Keeper's World by Roy Thomas and Archie Goodwin (Pizzazz #1-9)
 The Kingdom of Ice by Archie Goodwin (Pizzazz #10-16, Star Wars Weekly #60)
 World of Fire by Chris Claremont (Star Wars Weekly #107-109, World of Fire #1-3)
Star Wars: Droids #6-8 by David Manak
New Planets, New Perils! by Roy Thomas & Howard Chaykin (Star Wars #7)
Eight for Aduba-3 by Roy Thomas & Howard Chaykin (Star Wars #8)
Showdown on a Wasteland World! by Roy Thomas (Star Wars #9)
Behemoth from the World Below by Roy Thomas, Howard Chaykin & Donald F. Glut (Star Wars #10)
Star Search! by Archie Goodwin (Star Wars #11)
Doomworld! by Archie Goodwin (Star Wars #12)
Day of the Dragon Lords! by Archie Goodwin (Star Wars #13)
The Sound of Armageddon! by Archie Goodwin (Star Wars #14)
Star Duel! by Archie Goodwin (Star Wars #15)
The Hunter by Archie Goodwin (Star Wars #16)
Crucible by Archie Goodwin & Chris Claremont (Star Wars #17)
The Empire Strikes by Archie Goodwin (Star Wars #18)
The Ultimate Gamble by Archie Goodwin (Star Wars #19)
Deathgame by Archie Goodwin (Star Wars #20)
Shadow of a Dark Lord by Archie Goodwin (Star Wars #21)
To the Last Gladiator by Archie Goodwin (Star Wars #22)
Flight Into Fury by Archie Goodwin (Star Wars #23)
Silent Drifting by Mary Jo Duffy (Star Wars #24)
Siege at Yavin by Archie Goodwin (Star Wars #25)
Doom Mission by Archie Goodwin (Star Wars #26)
Return of the Hunter by Archie Goodwin (Star Wars #27)
Archie Goodwin: Mi történt valójában a hutt Jabbával? (Star Wars #28)

Dark Encounter by Archie Goodwin (Star Wars #29)
A Princess Alone by Archie Goodwin (Star Wars #30)
Chris Claremont: A hosszú hajsza / Sasok párbaja (Star Wars 1. éves különszám)

Return to Tatooine by Archie Goodwin (Star Wars #31)
The Jawa Express by Archie Goodwin (Star Wars #32)
Saber Clash by Archie Goodwin (Star Wars #33)
Thunder in the Stars by Archie Goodwin (Star Wars #34)
Dark Lord's Gambit by Archie Goodwin (Star Wars #35)
Red Queen Rising by Archie Goodwin (Star Wars #36)
In Mortal Combat by Archie Goodwin (Star Wars #37)
Archie Goodwin & Michael Golden: Az űr lovasai (Star Wars #38)

Gambler's World by Russ Manning (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 1-3)
The Constancia Affair by Russ Manning (Reprinted in Star Wars Special: The Constancia Affair)
The Kashyyyk Depths by Russ Manning (Reprinted in Star Wars Legends Epic Collection: The Newspaper Strips Volume 1)
Tatooine Sojourn by Steve Gerber (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 4)
Princess Leia, Imperial Servant by Russ Helm (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 5)
The Second Kessel Run by Russ Helm (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 6)
Bring Me the Children by Don Christensen (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 7)
As Long As We Live... by Don Christensen (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 8)
The Frozen World of Ota by Russ Manning, Rick Hoberg & Don Christensen (Reprinted in Classic Star Wars: The Early Adventures 9)
Planet of Kadril by Archie Goodwin (Reprinted as a webstrip on starwars.com)
The Bounty Hunter of Ord Mantell by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 1-2)
Darth Vader Strikes by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 2-4)
The Serpent Masters by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 4-6)
Deadly Reunion by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 6-7)
Traitor's Gambit by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 7-8) 
The Night Beast by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 8-10)
The Return of Ben Kenobi by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 10-11)
The Power Gem by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 11-12)
Iceworld by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 12-13)
Revenge of the Jedi by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 13-14)
Doom Mission by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 14-15)
Race for Survival by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 16-17)
The Paradise Detour by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 17-18)
A New Beginning by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 18-20)
Showdown by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 20)
The Final Trap by Archie Goodwin (Reprinted in Classic Star Wars 20)
Shane McCarthy: Séta a megadatott úton (Mesék 21)

Darko Macan: Vader küldetése

Brian Augustyn: Szerencsés csillagok (Mesék 15)

Louise Simenson: Káosz folyó

The Rebel Thief by Ryder Windham (Star Wars Kids #1-5)
X-Wing Marks the Spot by Mike Barr (Star Wars Kids #6-10)
Imperial Spy by Mike Barr (Star Wars Kids #11-15)
Death Star Pirates by Henry Gilroy (Star Wars Kids #16-20)
Thomas Andrews: Boba Fett: Vérfürdő

Chris Cerasi: Csubakka és az Árnyföld rabszolga kereskedői (Star Wars kalandok 6)

Rookies: Rendezvous by Pablo Hidalgo
Rookies: No Turning Back by Pablo Hidalgo
Jeremy Barlow: Amikor a hűség bűnbe visz (Birodalom 13)

John Wagner: Áldozat (Birodalom 7)

Paul Alden: Vad szív (Birodalom 14)

Welles Hartley: Az utolsó emberig (Birodalom 16-18)

Ron Marz: Célpont: Vader (Birodalom 19)

Ron Marz: Egy darabka otthon (Birodalom 20–21)

Welles Hartley: Együtt is magányosan (Birodalom 22)

Jeremy Barlow: A bátorság túl nagy ár (Birodalom 23) 

Ron Marz: A bolond sora (Birodalom 24–25)

Ron Marz: Skywalker tábornok (Birodalom 26–27)

Ron Marz: A roncs (Birodalom 28)

Thomas Andrews: Apáik árnyékában (Birodalom 29-30, 32-34)

Scott Allie: A hatalom ára (Birodalom 31)

John Jackson Miller: A mintatiszt (Birodalom 35)

Welles Hartley: A háború rossz oldalán (Birodalom 36–40)

Rob Williams: Testvérem, az ellenségem (Lázadás 1-5)

The Ahakista Gambit by Rob Williams (Rebellion #6-10)
Small Victories by Rob Williams (Rebellion #11-14)
Rob Williams: Vektor (Lázadás 15-16)

Brian Wood, Carlos D’Anda: Yavin árnyékában (Star Wars 1-6)

Brian Wood: Darth Vader meggyilkolása (Free Comic Book Day 8)

Brian Wood, Carlos D’Anda: Alderaan romjaiból (Star Wars 7-12)

Five Days of Sith by Brian Wood, Carlos D’Anda(Star Wars #13-14)
Brian Wood, Carlos D’Anda: Lázadó leány (Star Wars 15-18)

Brian Wood, Carlos D’Anda: Szétzúzott remény (Star Wars 19-20)

Zack Whedon: A rossz üzletelés művészete (Free Comic Book Day 7)

Star Wars 3-D by Len Wein (Star Wars 3-D #1)
Havoc on Hoth by Len Wein (Star Wars 3-D #2)
The Dark Side of Dantooine by John Stephenson (Star Wars 3-D #3)
Mike W. Barr: Háború a Jundland sivatagban (Star Wars Comic 1)

Rik Hoskin: A javítás (Star Wars Comic 5)

Rik Hoskin: Az én űrhajóm – az én ellenségem! (Star Wars Comic 7)

Christopher Cooper: A koréliai kölyök (Star Wars Comic 11)

Martin Fisher: Leia bizalma (Star Wars Comic 12)

Rebel Heist by Matt Kindt

Y. u. 1
The Pandora Effect by Alan Moore (The Empire Strikes Back Monthly#151)
Dark Knight's Devilry by Steve Moore (The Empire Strikes Back Monthly#153)
Tilotny Throws a Shape by Alan Moore (The Empire Strikes Back Monthly#154)
Dark Lord's Conscience by Alan Moore (The Empire Strikes Back Monthly#155)
Rust Never Sleeps by Alan Moore (The Empire Strikes Back Monthly#156)
Blind Fury by Alan Moore (The Empire Strikes Back Monthly#159)
Boba Fett: Salvage by John Wagner (Boba Fett)
Rich Handley & Darko Macan: Szerencse kisasszony (Mesék 3)

Steve Niles: A holtak bolygója (Mesék 17)

Y. u. 2
Terry Austin: Erőpróba

Rob Williams: Hoth szellemei (Mesék 17)

Judd Winick & Paul Chadwick: Valentin napi történet

Rich Handley & Darko Macan: A rejtőzködő (Mesék 6)

Star Wars Adventures: Princess Leia and the Royal Ransom by Jeremy Barlow 
Jeremy Barlow: Boba Fett és a félelem hajója (Star Wars kalandok 5)

A Birodalom visszavág

Y. u. 3
Episode V: The Empire Strikes Back by Archie Goodwin (Star Wars #39-44)
Cs. Horváth Tibor: A Birodalom visszavág

Episode V: The Empire Strikes Back (manga) by George Lucas
Death Probe by Archie Goodwin (Star Wars #45)
The Dreams of Cody Sunn-Childe by J. M. DeMatteis (Star Wars #46)
Droid World by Archie Goodwin (Star Wars #47)
The Third Law by Larry Hama (Star Wars #48)
Mike Barr: Az utolsó Jedi (Star Wars #49)

Archie Goodwin: Vörös mindörökké (Star Wars #50)

Resurrection of Evil by David Michelinie (Star Wars #51)
To Take The Tarkin by David Michelinie (Star Wars #52)
The Last Gift From Alderaan! by Chris Claremont (Star Wars #53)
Starfire Rising by Chris Claremont (Star Wars #54)
Plif! by David Michelinie (Star Wars #55)
Coffin in the Clouds by David Michelinie, Louise Jones & Walt Simmonson (Star Wars #56)
Hello, Bespin, Good-bye! by David Michelinie, Louise Jones & Walt Simmonson (Star Wars #57)
Sundown! by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #58)
Bazarre by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #59)
Shira's Story by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #60)
Screams in the Void by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #61)
Pariah! by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #62)
The Mind Spider by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #63)
Serphidian Eyes by David Michelinie & Michael Fleisher (Star Wars #64)
Golrath Never Forgets by David Michelinie & Walt Simmonson (Star Wars #65)
The Water Bandits by David Michelinie (Star Wars #66)
Shadeshine by David Michelinie (Star Wars Annual 2)
The Darker by David Michelinie (Star Wars #67)
The Search Begins by David Michelinie (Star Wars #68)
Death in the City of Bone by David Michelinie (Star Wars #69)
The Stenax Shuffle by Mary Jo Duffy (Star Wars #70)
Return to Stenos by Mary Jo Duffy (Star Wars #71)
Fool's Bounty by Mary Jo Duffy (Star Wars #72)
Lahsbane by Mary Jo Duffy (Star Wars #73)
The Iskalon Effect by Mary Jo Duffy (Star Wars #74)
Tidal by Mary Jo Duffy (Star Wars #75)
Artoo-Detoo to the Rescue by Mary Jo Duffy (Star Wars #76)
Chanteuse of the Stars... by Mary Jo Duffy (Star Wars #77)
Hoth Stuff! by David Michelinie & Bob Layton (Star Wars #78)
Mary Jo Duffy: A tanítvány (Star Wars Annual 3)

The Big Con by Mary Jo Duffy (Star Wars #79)
Ellie by Mary Jo Duffy (Star Wars #80)
The Alderaan Factor Randy Stradley (Star Wars #86)
Lovern Kindzierski: Pillanatnyi kétely (Mesék 4)

Scott Lobdell: Csúszós lejtő (Mesék 15)

Ryder Windham: Hála a tervezőnek (Mesék 6)

Jim Campbell: Az éhség fájdalmas (Mesék 20)

Tales from Mos Eisley by Bruce Jones
Ryder Windham: Árnyékvadász

John Wagner: A Birodalom árnyai

 
Ryder Windham: A fejvadászok harca

 
Rich Handley & Darko Macan: Egy csirkefogó jussa (Fejvadászok 2)

Tom Taylor: Luke Skywalker és a sárkánykígyók kincse (Star Wars kalandok 3)

Star Wars Adventures: The Will of Darth Vader by Tom Taylor
Christopher Cooper: Magányos drónok (Star Wars Comic 10)

The Gambler's Quest by Robert Rath (Star Wars Kids #12)

A Jedi visszatér

Y. u. 4
Episode VI: Return of the Jedi by Archie Goodwin (Star Wars)
Fazekas Attila: A Jedi visszatér

Episode VI: Return of the Jedi (manga) by George Lucas
Timothy Zahn és Michael A. Stackpole: Mara Jade: A császár keze
    

John Wagner: A Jabba szalag

Killian Pluckett: Homokfúvás (Mesék 4)

Brett Matthews: Egy nap az életemből (Mesék 12)

Brett Matthews: Szabad memória (Mesék 10)

Rob Williams: Wedge Antilles, a szerencsés (Mesék 23)

Jay Laird: Tedd vagy ne tedd (Mesék 15)

Haden Blackman: Zsivány vezér (X-szárnyúak)

Jawas of Doom by Mary Jo Duffy (Star Wars #81)
Diplomacy by Mary Jo Duffy (Star Wars #82)
Sweetheart Contract by Linda Grant (Star Wars #83)
Seoul Searching by Roy Richardson (Star Wars #84)
The Hero by Mary Jo Duffy (Star Wars #85)
Still Active After All These Years by Mary Jo Duffy (Star Wars #87)
Figurehead by Mary Jo Duffy (Star Wars #88)
I'll See You in the Throne Room by Ann Nocenti (Star Wars #89)
The Choice by Mary Jo Duffy (Star Wars #90)
Mary Jo Duffy: Vukik földje (Star Wars #91)

The Dream by Mary Jo Duffy (Star Wars #92)
Catspaw by Mary Jo Duffy (Star Wars #93)
Small Wars by Mary Jo Duffy (Star Wars #94)
No Zeltrons by Mary Jo Duffy (Star Wars #95)
Duel With a Dark Lady by Mary Jo Duffy (Star Wars #96)
Escape by Mary Jo Duffy (Star Wars #97)
Supply and Demand by Archie Goodwin (Star Wars #98)
Touch of the Goddess by Mary Jo Duffy (Star Wars #99)
First Strike by Mary Jo Duffy (Star Wars #100)
Far, Far Away by Mary Jo Duffy (Star Wars #101)
School Spirit by Mary Jo Duffy (Star Wars #102)
Tai by Mary Jo Duffy (Star Wars #103)
Nagais and Dolls by Mary Jo Duffy (Star Wars #104)
The Party's Over by Mary Jo Duffy (Star Wars #105)
My Hiromi by Mary Jo Duffy (Star Wars #106)
All Together Now by Mary Jo Duffy (Star Wars #107)
Forever Crimson by Matthew Rosenberg (Star Wars #108)

Y. u. 5
Timothy Zahn: Mara Jade: Egy éj a városban (Mesék 1)

Lucas Marangon: Számkivetve (Mesék 22)

Rich Hedden: Hárman a Galaxis ellen (Mesék 3)

John Ostrander: Boba Fett: A végzet ügynöke

 
Ryder Windham: Zsiványosztag (Kellogg's Apple Jacks Promotion)

X-wing Rogue Squadron #½ by Michael A. Stackpole (Special Wizard Magazine comic)
The Rebel Opposition by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #1–4)
The Phantom Affair by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #5–8)
Battleground: Tatooine by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #9–12)
The Warrior Princess by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #13–16)
Requiem for a Rogue by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #17–20)
In the Empire's Service by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #21–24)
Steve Perry: Végkifejlet (A Birodalom árnyai)

The Making of Baron Fel by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #25)
Family Ties by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #26–27)
Masquerade by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #28–31)
Mandatory Retirement by Michael A. Stackpole (X-wing Rogue Squadron #32–35)
Joe Casey: Baljós árnyak (Mesék 17)

Y. u. 6
Jim Pascoe: Összeomló, új birodalmak (Mesék 19)

Boba Fett: Twin Engines of Destruction by Andy Mangels (The Bounty Hunters)

Y. u. 7
Chris Eliopoulos: Problémamegoldók (Mesék 20)

Y. u. 8
Carlos Meglia: Lando kommandó: Sasszárnyakon (Mesék 5)

Y. u. 9
Mike Baron: A Birodalom örökösei

 
Mike Baron: Sötét erők ébredése

 
Mike Baron: Az utolsó parancs
 

Y. u. 10
Tom Veitch: Sötét Birodalom

 
Tom Veitch: Árnykéz hadművelet (Sötét Birodalom)

Boba Fett: Bounty on Bar-Kooda by John Wagner
Boba Fett: When the Fat Lady Wings by John Wagner
Boba Fett: Murder Most Foul by John Wagner

Y. u. 11
Tom Veitch: A Birodalom vége (Sötét Birodalom)

Mike Richardson és Randy Stradley: Vérvörös Birodalom

Randy Stradley: Kenix Kil (Fejvadászok 3)

Mike Richardson és Randy Stradley: A Vér Tanácsa (Vérvörös Birodalom)

Randy Stradley: Nehéz pénz (Dark Horse Extra 21-24)

Jason Hall: A másik (Mesék 16)

Scott Allie: Túlzó mesék (Mesék 11)

Y. u. 13
Randy Stradley: A harmadik alkalom kárpótol mindenért (Dark Horse Presents 1)

Mike Richardson: Elveszett Birodalom (Vérvörös Birodalom)

Kevin J. Anderson: Jedi Akadémia: Leviatán

Y. u. 15
The Secret Tales of Luke's Hand by Henry Gilroy (Tales #8)

Y. u. 19
Christian Read: Apokalipszis Endoron (Mesék 14)

Y. u. 20
Michael A. Stackpole: Frigy

Y. u. 25
Darko Macan: Csubakka

Tom Taylor: Menekülés (Invázió 0 és 1-5)

Rescues by Tom Taylor (Invasion #6-11)
Revelations by Tom Taylor (Invasion #12-16)
Haden Blackman: Kísértetek (Mesék 18)

Y. u. 28
Nathan P. Butler: Egyenlők és ellentétek (Mesék 21)

Y. u. 40
Andrew Robinson & Jim Royal: Az elveszett fénykard (Mesék 19)

Y. u. 130-137
John Ostrander: Szétroppanva (Hagyaték 1-3, 5-7)
  

Y. u. 137
John Ostrander: Ződfi (Hagyaték 4)

John Ostrander: Szövetségesek (Hagyaték 8)

John Ostrander: Bizalmi kérdések (Hagyaték 9-10)

John Ostrander: Kísértetek (Hagyaték 11-12)

John Ostrander: Készen a halálra (Hagyaték 13)

John Ostrander: A sárkány karmai (Hagyaték 14–19)

John Ostrander: Rettenhetetlen (Hagyaték 20–21)

 
John Ostrander: A sárkány haragja (Hagyaték 22) 

John Ostrander: Lojalitás (Hagyaték 23-24)

John Ostrander: Titkos templom (Hagyaték 25-26)

John Ostrander: Út a magba (Hagyaték 27)

John Ostrander: Vektor (Hagyaték 28-31)

John Ostrander: Küzdj meg máskor (Hagyaték 32-33)

John Ostrander: Viharok (Hagyaték 34-35)

John Ostrander: Renegát (Hagyaték 36)

John Ostrander: Tatuin (Hagyaték 37-40)

John Ostrander: Egy zsivány búcsúja (Hagyaték 41)

John Ostrander: Megosztott hűség (Hagyaték 42)

John Ostrander: Szörnyeteg (Hagyaték 43-46)

John Ostrander: A Dac végzete (Hagyaték 47)

John Ostrander: Szélsőségek (Hagyaték 48-50)

John Ostrander: Háború (Hagyaték)

Y. u. 138
Corinna Bechko és Gabriel Hardman: A sodrodó világ foglya (Hagyaték 2 felvonás #1-5)

Corinna Bechko és Gabriel Hardman: A megtört gyűrű száműzöttei (Hagyaték 2 felvonás #6-10)

Corinna Bechko és Gabriel Hardman: Körözés: Ania Solo (Star Wars Hagyaték 2 felvonás #11-15)

Empire Of One by Corinna Bechko and Gabriel Hardman (Star Wars Legacy Volume 2 #16-18)

Long after Yavin
Jason Hall: A történetmesélő (Mesék 19)

Idővonalhoz nem köthető történetek
Chris Warner: Új remény (Végtelen lehetőségek)

Dave Land: A Birodalom visszavág (Végtelen lehetőségek)

Adam Gallardo: A Jedi visszatér (Végtelen lehetőségek)

Peter David: Skippy a Jedi Droid (Mesék 1)

Stop that Jawa! by Dave Cooper (Tales #2)
Kevin Rubio: Halálcsillag születik (Mesék 4)

Spare Parts by Mark Evanier (Tales #4)
What They Called Me by Craig Thompson (Tales #5)
Hoth by Tony Millionaire (Tales #5)
A Hot Time in the Cold Town Tonite by Ian Edginton (Tales #6)
Junkheap Hero by Mark Evanierspli (Tales #6)
Jedi Chef by Randy Stradley (Tales #7)
Kevin Rubio: Fantasztikus Erő (Mesék 7)

Captain Threepio by Ryan Kinnaird (Tales #8)
The One that Got Away by Andi Watson (Tales #8)
Ron Marz: Feltámadás (Mesék 9)

Dave McCaig: A gyűlölet nyalókához vezet (Mesék 9)

Jay Stephens: A lázadó négyes (Mesék 9)

Mike Kennedy: Skreej (Mesék 10)

Jason Hall: Egy megvetett wookie (Mesék 10)

Kia Asamiya: Préda (Mesék 11)

Kevin Rubio: Tag és Bink bosszúja (Mesék 12)

Jason Hall: A császári bíróság (Mesék 14)

Matthew and Shawn Fillbach: Csempész bajok (Mesék 14)

Tod Parkhill: A legjobb szülinap (Mesék 16)

Mike Denning: Egy hosszú, nehéz nap (Mesék 16)

Gilbert Austin: Kessel futam (Mesék 16)

Jonathan Adams: Ebédszünet (Mesék 16)

Scott Kurtz: A lázadó klub (Mesék 19)

Haden Blackman: Út a nagy ismeretlenbe (Mesék 19)

Dave McCaig: George R. Binks (Mesék 20)

Jason Hall: Ki az apád (Mesék 20)

Bob Fingerman: Fred Jawa (Mesék 20)

Peter Bagge: A sikeres Jar Jar Binks (Mesék 20)

James Kochalka: Melvin Fett (Mesék 20)

Kevin Rubio: Fett Klub (Mesék 24)

Kevin Rubio: Tag és Bink halott 1

Kevin Rubio: Tag és Bink halott 2

Kevin Rubio: Tag és Bink visszatér: Speciális változat

Kevin Rubio: Tag & Bink: A baljós klónok bosszúja

Erik Tiemens: Naboo művésze (Látnokok)

Robert E. Barnes: Prototípusok (Látnokok)

Warren J. Fu: A forradalom szemei (Látnokok)

Sang Jun Lee: Az erdő mélye (Látnokok)

Alex Jaeger és M. Zachary Sherman: Körülárkolva (Látnokok)

Mike Murnane: Wat Tambor és a kutatás a szent szemű albínó küklopsz után (Látnokok)

Derek Thompson: Sithisis (Látnokok)

Stephen Martiniére: A negyedik parancs (Látnokok)

Feng Zhu: Birodalmi toborzás (Látnokok)

Ryan Church: Celestia Galactica Photografica (Látnokok)

The Star Wars #1–8 by Jonathan Winzler & George Lucas
Sergio Aragones & Mark Evanier: Lépegetők

Források
 Kánon képregények a Wookieepedián
 Legendák képregények a Wookieepedián
 darkhorse.com
 marvel.com
 halozsak.hu
 coruscantcomics.blog.hu
 jedirend.com
 newgencomics.hu
 swbooks.co.uk 
 theforce.net
 starwarsmedia.hu
 kepregenydb.hu
 A Star Wars képregények története 1. rész
 A Star Wars képregények története 2. rész
 A Star Wars mentette meg a képregényipart
 A legjobb Star Wars képregények

Amerikai képregények
 
Dark Horse Comics-képregények
Marvel Comics-képregények
Semic
Az 1970-es évek képregényei
Az 1980-as évek képregényei
Az 1990-es évek képregényei
A 2000-es évek képregényei